Crow može značiti:

 Crow Indijanci, prerijsko pleme koje govore siouanskim jezikom vrana
 Crow jezik, siouanski jezik